Alfred Pleasonton (1824-1897), officier de l'United States Army
 Frances Pleasonton (1912-1990), chercheuse en physique des particules